Predoiu poate fi:

 Cătălin Predoiu, avocat român, ministru al justiției în Guvernul Călin Popescu Tăriceanu
 Zamfirescu Racoți Predoiu, casă de avocatură din România
 Silviu Predoiu, general român de informații

Vezi și 
 Preda

Nume de familie românești